West Wing (engl. für Westflügel) oder Westwing steht für:

 West Wing, Teil des Weißen Hauses in Washington, D.C.
 The West Wing – Im Zentrum der Macht, US-amerikanische Fernsehserie (1999 bis 2006)
 Westwing, deutsches Unternehmen